Медальный зачёт на летних юношеских Олимпийских играх 2014 — неофициальный командный зачёт национальных олимпийских комитетов (НОК) по количеству медалей, полученных своими спортсменами в течение II Летних юношеских Олимпийских игр, состоявшихся в Нанкине (Китай), с 19 по 28 августа 2014 года.

Медальный зачёт

Ссылки

Примечания 

Летние юношеские Олимпийские игры 2014